Афамант — неоднозначное понятие. Возможные значения:

 Афамант — мифологический герой;
 Афамант (Эсхил) — трагедия Эсхила;
 Афамант (Софокл) — трагедия Софокла.